La série Le Petit Nicolas :
 Le petit Nicolas : personnage de la littérature jeunesse, héros de la série Le Petit Nicolas
 Le Petit Nicolas : roman illustré de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé (1960), premier volume de la série du Petit Nicolas
 Le Petit Nicolas : film de Laurent Tirard (2009)
 Le Petit Nicolas : série télévisée d'animation (2009)
 Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? : film d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre (2022)
Surnom donné en Espagne à .